Hartwall Arena, a veces llamada Helsingin areena (Arena de Helsinki) por la prensa finlandesa, es una gran arena multifuncional localizada en la ciudad de Helsinki, Finlandia. La idea de la construcción de la arena vino de Harry Harkimo en 1994. Fue construida para el Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo de 1997. Su construcción fue finalizada el 11 de abril de 1997.

La construcción tiene forma elíptica, con 133 metros de largo y 103 metros de ancho.

La capacidad total en juegos de hockey es de 13 665 espectadores. La arena es convertible para varios tipos de eventos: para competencias de atletismo tiene una capacidad cercana a las 10 000 personas; para conciertos de 12 000 personas; y como un anfiteatro tiene un aforo de entre 3000 y 5000 personas. La arena está conectada a un estacionamiento de varios pisos, que tiene una capacidad de 1421 vehículos.

La Hartwall Arena es casa del equipo de hockey Jokerit.
Albergó la semifinal y final del Festival de la Canción de Eurovisión 2007.

Eventos 

Esta es una lista de algunos eventos realizados en la Hartwall Arena:
 Conciertos:  Haloo Helsinki!, Rihanna, Mariah Carey, Nightwish, Lady Gaga, Christina Aguilera, Shakira, The Rasmus, The Beach Boys, Aerosmith, Guns N' Roses, Luciano Pavarotti, Eric Clapton, Kiss, Spice Girls, Bob Dylan, Children of Bodom, Tarja Turunen, Neil Young, Within Temptation, Sonata Arctica, Stratovarius, Elton John, Apocalyptica, David Bowie, System of a Down, The Eagles, Kamelot, AC/DC, HIM, Evanescence, Robbie Williams, Rammstein, Iron Maiden, Britney Spears, Paul McCartney, concierto despedida de Tarja Turunen de Nightwish.
 Deportes: Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo, Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre Hielo.
 Teatro y espectáculos: Riverdance, Jesucristo Super Estrella, Chess, Cats, Los Miserables y tres presentaciones de la WWE.
 Próximamente: Céline Dion, Lady Gaga, Rihanna, Miley Cyrus, Justin Bieber, Marcus & Martinus

Véase también 
 Nokia Arena

Enlaces externos 

 Hartwall Arena (en inglés y finés)

Estadios cubiertos de Finlandia
Edificios y estructuras de Helsinki
Sedes de Eurovisión
Festival de la Canción de Eurovisión 2007
Deporte en Helsinki